Noviodunum is een naam van Keltische oorsprong, waarvan de betekenis "nieuw fort" is: Het komt van het Proto-Indo-Europese nowyo, Keltisch voor "nieuw" en dun, de Keltische naam voor "heuvelfort" of "versterkte nederzetting", verwant aan het Engelse town, het Nederlandse tuin en het Duitse Zaun.

Verscheidene plaatsen werden Noviodunum genoemd. Hieronder waren:
 Isaccea, Roemenië
 Jublains, Mayenne, Frankrijk, de hoofdstad van de Aulerci Diablintes
 Neung-sur-Beuvron, Loir-et-Cher, als Noviodunum Biturigum, de hoofdstad van de Bituriges, waar Julius Caesar met Vercingetorix vocht in 52 v.Chr.
 Nevers, Nièvre, Frankrijk 
 Nyon, Vaud, Zwitserland (vormde het stadscentrum van door Julius Caesar in 45 v.Chr. gestichte Colonia Iulia Equestris)
 Pommiers, Aisne, Frankrijk (oppidum van de Suessiones, gesitueerd op de nabijgelegen hoogten van Soissons)

Romeinse stad